EK kan syfta på

 Eskilstuna-Kuriren – en svensk dagstidning
 Ekonomi – ofta i samskrivningar som NEK (för nationalekonomi) och FEK (för företagsekonomi)
 EK – förkortning av bokföringstermen eget kapital
 EK – IATA:s kod för flygbolaget Emirates (flygbolag)
 EK – ICAO:s kod för flygplan från Armenien
 EK – ICAO:s kod för flygplatser i Danmark
 EK – en kabeltyp enligt svensk standard, se elkabel
 EK – typ av flygning som görs under utbildning, utan lärare i flygplanet, se enkelkommando

Se även 
 Ek (olika betydelser)